ElettroTreno é uma série de comboios de alta velocidade italiano.

Modelos 
ETR 401
ETR 450
ETR 460
ETR 470
ETR 480
ETR 500
ETR 600

Transporte ferroviário na Itália